Джонс, Эрнест:
 Джонс, Эрнест (1879—1958) — ученик и первый биограф Зигмунда Фрейда, автор его трёхтомной биографии.
 Джонс, Эрнест Питер (род. 1937) — английский футболист, защитник.
 Джонс, Эрнест Чарльз (1819—1869) — английский поэт, публицист, литературный критик, общественный и политический деятель.